Dit is de wereldranglijst van mei 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 mei 2005.

Mannen 05